Ставковикові (Lymnaeidae) — родина прісноводних равликів від малого до великого розміру.

Роди 

Підродина Lymnaeinae:
 Acella Haldeman, 1841
 Aenigmomphiscola Kruglov & Starobogatov, 1981
 Bulimnea Haldeman, 1841
 Corvusiana Servain, 1881
 Erinna H. Adams & A. Adams, 1858
 Galba Schrank, 1803 - synonym: Fossaria Westerlund, 1885
 Hinkleyia F. C. Baker, 1928
 Ladislavella B. Dybowski, 1913
 Lymnaea Lamarck, 1799
 Omphiscola Rafinesque, 1819
 Pseudoisidora Thiele, 1931
 Pseudosuccinea F. C. Baker, 1908
 Sphaerogalba Kruglov & Starobogatov, 1985 
 Stagnicola Leach in Jeffreys, 1830
 Walhiana Servain, 1881 
 Walterigalba Kruglov & Starobogatov, 1985

Підродина Amphipepleinae Pini, 1877:
 Austropeplea B. C. Cotton, 1942 
 Bullastra Bergh, 1901
 Lantzia Jousseaume, 1872
 Limnobulla Kruglov & Starobogatov, 1985
 Myxas G. B. Sowerby, 1822
 Orientogalba Kruglov & Starobogatov, 1985
 Pacifimyxas Kruglov & Starobogatov, 1985
 Pectinidens Pilsbry, 1911
 Radix Montfort, 1810
 Cerasina Kobelt, 1880  
 Tibetoradix  Bolotov, Vinarski & Aksenova, 2018

Підродина Lancinae

 Idaholanx Clark, Campbell & Lydeard, 2017 
 Lanx Clessin, 1880 

† Підродина Scalaxinae
 Scalaxis Pilsbry, 1909

† Підродина Valencieniinae
 † Provalenciennesia Gorjanović-Kramberger, 1923
 † Valenciennius Rousseau, 1842

Підродина ?
 Adelinella Wenz, 1922
 † Boskovicia Brusina, 1894
 † Clivunella Katzer, 1918
 † Corymbina Bulowski, 1892
 Fisherola Hannibal, 1912 
 Glacilimnea Iredale, 1943
  † Hiscerus Gorjanović-Kramberger, 1923
 Peplimnea Iredale, 1943
 Simlimnea Iredale, 1943
 † Undulotheca Gorjanović-Kramberger, 1923
 † Velutinopsis Sandberger, 1875
  † Zagrabica Brusina, 1884

Примітки

Посилання 
 

Легеневі

Родини молюсків